bł. Salwator Lilli (1853–1895) – włoski franciszkanin, misjonarz, męczennik
 bł. Salwator Damian Enguix Garés (1862–1936) – hiszpański działacz Akcji Katolickiej, męczennik
 bł. Salwator Estrugo Solves (1862–1936) – hiszpański ksiądz, męczennik
 bł. Salwator Huerta Gutiérrez (1880–1927) – meksykański męczennik
 bł. Salwator Ferrandis Seguí (1880–1936) – hiszpański ksiądz, męczennik
 bł. Salwator Mollar Ventura (1896–1936) – hiszpański franciszkanin, męczennik

Zobacz też:
 Święty Salwator